Stadlöd ist der Ortsname von

 Stadlöd (Kirchham), Ortsteil der Gemeinde Kirchham, Landkreis Passau, Bayern
 Stadlöd (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Stadlöd (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern